Collegio elettorale di Voltri – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Voltri – collegio elettorale del Regno d'Italia